

Населені пункти
 Лампа (Чилі) ) — місто в Чилі, адміністративний центр однойменної комуни.

Загальне освітлення 
 Лампа електрична — електричне джерело світла, яке перетворює енергію струму на видиме світло.
 Лампа розжарення — джерело світла, основним складником якого, є вольфрамова нитка розжарення.
 Лампа галогенова — те саме як і лампа розжарення, але колба лампи заповнена інертним газом для захисту та відновлення вольфрамової нитки.
 Енергоощадна лампа — загальна назва економічних електроламп.
 Лампа газорозрядна — джерело світла або випромінювання, в якому використовується газовий розряд.
 Лампа люмінесцентна — газорозрядна лампа на парі ртуті, світить в ультрафіолетовому діапазоні, завдяки люмінофору, ультрафіолетове випромінювання перетворює на видиме світло.
 Лампа світлодіодна — лампа на основі світлодіодів. 
 Лампа дугова — використовується електрична дуга для створення потужних джерел світла.
 Олійна лампа — найстаріший штучний пристрій для освітлення.
 Натрієва газорозрядна лампа — найенергоефективніша лампа.
 Металгалогенова лампа — газорозрядна лампа з дуже високим індексом кольоропередачі.
 Компактна люмінесцентна лампа — має дуже невеликі розміри.
 Ксенонова лампа — одна з найяскравіших газорозрядних ламп.
 Безелектродна лампа — індукційна ртутна лампа.
 Лампа Деві — для вибухонебезпечних газових середовищ.
 Лавова лампа — декоративна лампа.
 Плазмова лампа — декоративний прилад.
 Гасова лампа — світло утворюється внаслідок згоряння гасу.
 Каганець — олійна лампа.

Спеціалізовані види ламп 
 Атомна лампа— лампа, в якій люмінофор світиться під дією радіоактивного випромінювання.
 Лампа бактерицидна — лампа, яка випромінює в УФ діапазоні, використовує кварцову колбу, використовується як засіб антисептики. 
 Рефлектор Мініна — синя лампа для лікування. 
 Електровакуумна лампа, Електронна лампа — електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин, шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.
 Електронно-променева трубка — кінескоп.
 Лампа біжної хвилі — електровакуумний прилад.
 Ксенонова лампа-спалах — фотографування.
 Лампа чорного світла — використовується, в основному, у криміналістиці.
 Неонова лампа — газорозрядна лампочка.
 Фотоспалах — лампочка для фотографування.
 Іконоскоп — нагадує сучасний мультимедійний діапроєктор.
 Відикон — перетворення світлового сигналу на електричний.
 Паяльна лампа — пальник, у якому використовується спирт, гас, бензин; розпорошує його під тиском у форсунці, яка в свою чергу, затягує повітря, тотожно з принципом пульверизатора.
 Лампада — світильник, що використовується у християнському богослужінні.

Див. також 
 Штучні джерела світла.

 Архітектурний дизайн освітлення.
 Колірна температура.
 Зовнішнє освітлення.
 Прожекторне освітлення.
 «Лампочка» — місцева назва колишнього електролампового заводу у м. Вінниця.
 Світильник.
 Світлорозподіл.
 Світловий прилад.
 Ліхтар.

Штучні джерела світла